Finala Cupei Campionilor Europeni din 1987 a fost un meci de fotbal care s-a jucat între echipa portugheză FC Porto și echipa germană FC Bayern München. FC Porto a câștigat cu scorul de 2-1, pentru FC Porto au marcat Madjer în minutul 78 și Juary în minutul 80, și pentru FC Bayern München a marcat Kögl în minutul 25.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1986-1987

Referințe

Legături externe
Rezultatele Cupei Campionilor Europeni pe Rec.Sport.Soccer Fundația de statistici
Istoria Cupei Campionilor Europeni din 1987 
Full Porto line-up 

European Cup Final
Finalele Ligii Campionilor UEFA